Дуракович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуракович, Бечир (2 апреля 1902, Ластва — 29 апреля 1945, Блайбург) — хорватский военный, усташ; первый военный, уничтоженный в результате резни в Блайбурге.
 Дуракович, Нияз (1 января 1949, Столац, Югославия — 29 января 2012, Сараево, Босния и Герцеговина) — югославский боснийский учёный и государственный деятель.